Појам Леополд II може да се односи на:
 Леополд II, маркгроф Аустрије, маркгроф Аустрије
 Леополд II, војвода Аустрије
 Леополд II, цар Светог римског царства, велики војвода Тоскане, цар Светог римског царства, надвојвода од Аустрије, краљ Угарске и краљ Чешке
 Леополд II од Белгије, краљ Белгије
 Леополд II, велики војвода Тоскане, велики војвода Тоскане